Араусо-де-Торре ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 14 км². Население — 91 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса